Matt peut être un prénom, ou encore le diminutif des prénoms , Matthieu ou  :
Matt Blunt, homme politique américain
 Matt Damon, acteur américain
 Matt Dillon, acteur américain
 Matt Freeman, bassiste du groupe punk rock Rancid
 Matt Giteau, joueur de rugby australien
 Matt Groening, auteur américain, créateur de la série Les Simpson
 Matt Harding (Dancing Matt), un globe-trotter dansant,
Matt Hires, chanteur américain au style pop rock.
Matt Houston, chanteur et producteur français de musique R'n'B
Matt Hardy, catcheur américain
Matt LeBlanc, acteur américain, connu pour son rôle dans la série Friends
Matt Moussilou
Matt Stone, scénariste américain, coauteur de la série South Park
Matt, personnage secondaire du manga Death Note
 ...
 Matt peut également être un patronyme :
 Andreas Matt, skieur acrobatique autrichien
 Josef Matt, homme politique allemand
 Mario Matt, skieur alpin autrichien
 Michael Matt, skieur alpin autrichien
Susan J. Matt, historienne américaine
 Matt est également une commune suisse du canton de Glaris

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien